António Alves Cunha (1856-1941) foi um ceramista português.

Nascido no seio de uma família de ceramistas, dirigiu a sua própria oficina entre 1890 e 1925.

A sua obra seguiu a linha naturalista iniciada por Manuel Cipriano Gomes Mafra e inspirada em Bernard Palissy.

Bibliografia
Catálogo "Representações Marinhas na cerâmica Caldense do século XIX (exposição itinerante)". Caldas da Rainha: Ministério da Cultura; Instituto Português de Museus; Museu de Cerâmica, s.d.. ISBN 972-776-048-1

Ceramistas de Portugal